Saint-Ignace, que significa en idioma francés San Ignacio, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

Nuevo Brunswick
 Saint-Ignace, pueblo de Kent.
 Quebec
 Saint-Ignace-de-Loyola, municipio de parroquia de Lanaudière.
 Saint-Ignace-des-Monts o Saint-Ignace-du-Lac, población de Lanaudière.
 Saint-Ignace-de-Stanbridge, municipio de Montérégie Este.
 Cap-Saint-Ignace, municipio de Chaudière-Appalaches.

Saint-Ignace, ciudad de Michigan.